Spindelfotingar (Scutigeromorpha) är en ordning av mångfotingar. Spindelfotingar ingår i klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Scutigeromorpha 89 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enkelfotingar